Улица Академика Ермольевой — улица на северо-западе Москвы в районе Щукино Северо-Западного административного округа от Живописной улицы до улицы Гамалеи.

Происхождение названия 
Проектируемый проезд № 4826 получил название улица Академика Ермольевой в ноябре 2020 года в честь советского эпидемиолога Зинаиды Ермольевой (1898—1974). В 1942 году под её руководством был разработан способ получения отечественного пенициллина, что помогло спасти жизни сотен тысяч советских солдат во время Великой Отечественной войны.

Описание 
Улица начинается от Живописной улицы, проходит на восток до улицы Гамалеи.

Примечания

Ссылки 
 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2020 году